Les kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Les, administrativ by, Provinsi Bali,

Spanien 

 Les (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Les (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar